Gadolin (Gd) – pierwiastek chemiczny.
 gd – oprogramowanie do tworzenia grafiki komputerowej.
 GD – symbol NATO somanu, fluorometylofosfonianu O-pinakolu.
 .gd – domena internetowa Grenady.
 GD-ROM (ang. giga disk read only memory) – nośnik stosowany w konsoli do gier Sega Dreamcast.
 Gwardia Dumbledore’a – fikcyjne tajne stowarzyszenie uczniowskie z serii powieści o Harrym Potterze.
 
 GD – skrót od G-Dragon. Południowokoreański raper, piosenkarz, producent i model. Lepiej znany jako lider grupy Big Bang.
 GD – skrót od gry komputerowej Geometry Dash.
GD – skrót od Gender disappointment